Belmira kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Belmira (ort), Antioquia, 
 Belmira (kommun), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar